Волжская ТЭЦ — электроэнергетические предприятия в городе Волжский:

 Волжская ТЭЦ-1
 Волжская ТЭЦ-2